Lenda - algo relativo às lendas; legendário
Ou ainda:
Legendários - programa brasileiro de televisão
Medalha Osório - O Legendário - condecoração honorífica brasileira
Pokémon Legendário
Legendário Super Saiyajin

Veja também
Legendary

Desambiguações de televisão